

Geografia
 Capo Carbonara – promontorio della Sardegna sud-orientale
 Carbonara – vecchio nome del comune di Aquilonia in provincia di Avellino
 Carbonara – frazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza
 Carbonara – frazione di Recco nella città metropolitana di Genova
 Carbonara – frazione di Rovolon in provincia di Padova
 Carbonara – frazione di Teano in provincia di Caserta
 Carbonara al Ticino – comune italiano in provincia di Pavia
 Carbonara di Bari – quartiere di Bari
 Carbonara di Nola – comune italiano della città metropolitana di Napoli
 Carbonara di Po – comune italiano in provincia di Mantova
 Carbonara Scrivia – comune italiano in provincia di Alessandria
 Pizzo Carbonara – montagna in Sicilia
 Porta Carbonara – Antico accesso alla città di Napoli

Persone
 Carbonara – famiglia originaria di Genova
 Carbonara – famiglia originaria di Treviso
 Cleto Carbonara (1904-1988) – filosofo italiano
 Giovanni Carbonara (1942) – architetto italiano
 Camillo Garroni Carbonara (1852-1935) – politico, diplomatico e prefetto italiano

Altro 
 La carbonara – film del 2000 diretto da Luigi Magni
 Carbonara – singolo del 1982 del gruppo musicale tedesco di rock e musica elettronica Spliff
 Pasta alla carbonara – primo piatto di pasta

Pagine correlate
Carbonare
Carbonari (disambigua)
Carbonaria
Carbonaro (disambigua)

Altri progetti